Пісенний конкурс Євробачення 1978 став 23-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 22 квітня 1978 року в місті Париж, Франція. Данія й Туреччина приєдналися до 18 країн попереднього року, збільшивши кількість учасників до 20-ти. Ізраїль переміг з піснею «A-Ba-Ni-Bi», виконаною Іхцар Коуен й Альфабета. Норвегія фінішувала останньою, не набравши жодного балу.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
1978 у телебаченні

1978 у Парижі
Музика Парижа